Села:
 Олександродар — Кіровоградська область, Петрівський район
 Олександродар — Миколаївська область, Доманівський район

 Олександродар — назва смт Рахманівка до 1958 року.